Тевдорадзе () — грузинская фамилия. Известные представители:
 Тевдорадзе, Елена Константиновна — политик.
 Тевдорадзе, Отар Лаврентьевич — композитор.